Isabella van Frankrijk (Bois de Vincennes, 1 oktober 1348 - Pavia, 11 september 1372) was van 1361 tot aan haar dood gravin van Vertus. Ze behoorde tot het huis Valois.

Levensloop
Isabella was de jongste dochter van koning Jan II van Frankrijk uit diens eerste huwelijk met Bonne van Luxemburg, dochter van koning Jan de Blinde van Bohemen.

Graaf Amadeus VI van Savoye huwelijkte haar uit aan Gian Galeazzo Visconti (1351-1402). Als bruidsschat kreeg Isabella het graafschap Sommières toegewezen, later ingeruild voor het graafschap Vertus. Op 8 oktober 1360 traden Isabella en Gian Galeazzo in het huwelijk in Milaan. Zes maanden later, in april 1361, werd ze benoemd tot soeverein gravin van Vertus, in Champagne. Zij en haar echtgenoot kregen vier kinderen:
 Gian Galeazzo (1366-1376)
 Azzone (1368-1381)
 Valentina (1371-1408), huwde in 1389 met hertog Lodewijk I van Orléans
 Carlo (1372-1374)

Isabella stierf in september 1372, bij de bevalling van haar vierde kind. Haar dochter Valentina erfde het graafschap Vertus.

Voorouders 

Huis Valois
Franse adel
Persoon in de 14e eeuw